Statutarstadt (Stadt mit eigenem Statut) bezeichnet:
 Statutarstadt (Österreich), 15 Städte in Österreich
 Statutarstadt (Tschechien), 23 Städte in der Tschechischen Republik

Siehe auch:
 Stadtstatut
 Miasto na prawach powiatu (Polen); Munizipium (Rumänien)